In de geschiedenis van Vietnam waren twee Le-dynastieën:
 Vroegere Le-dynastie (980 - 1009)
 Latere Le-dynastie (1418 - 1788)